(1918-1994), acteur de film américain
 (né en 1944), coureur automobile américain

Voir aussi
Stephen Barclay (né en 1972), homme politique conservateur britannique

Barclay, Steve